Нефельс () — бывшая коммуна в Швейцарии, в кантоне Гларус.

1 января 2011 года вошла в состав коммуны Гларус-Норд.

Население составляет 3839 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1619.

9 апреля 1388 года, в ходе Швейцаро-австрийской войны, у Нефельса произошло знаменательное сражение, во время которого швейцарское ополчение нанесло тяжёлое поражение австрийскому рыцарскому войску.

Известные уроженцы 

* Фридрих Шрёдер,  (1910-1972) — немецкий композитор.
  (-), швейцарский политик и государственный деятель, дипломат.

Ссылки 
 Официальная страница 

Населённые пункты кантона Гларус
Упразднённые коммуны кантона Гларус